Кабинет Метте Фредериксен сформирован 27 июня 2019 года и сменил  после парламентских выборов в Дании в 2019 году. Это правительство меньшинства, состоящее из Социал-демократов. Опирается на парламентскую поддержку со стороны Красно-зелёной коалиции, Социалистической народной партии и Радикальной Венстре.

Список министров 
В состав кабинета Фредериксен входят премьер-министр и 19 министров:

Примечания 

Правительство Дании
Правительства, появившиеся в 2019 году
2019 год в Дании